Nicolás Karađorđević, príncipe de Yugoslavia (en serbio: Nikola Pavlov Karađorđević; Londres, Inglaterra, 29 de junio de 1928 - Buckinghamshire, Inglaterra, 12 de abril de 1954), fue el hijo mediano del príncipe Pablo Karađorđević, quien actuó como regente de Yugoslavia entre 1934 y 1941, y de su esposa, la princesa Olga de Grecia y Dinamarca.

Biografía 
Segundo hijo de Pablo de Yugoslavia y de Olga de Grecia y Dinamarca, Nicolás fue en su juventud un acompañante habitual de la princesa Margarita del Reino Unido en los eventos reales.

Asistió a la Universidad de Oxford.

Nicolás falleció soltero en un accidente automovilístico en Datchet, Buckinghamshire, cerca de la casa de su tía materna, la duquesa de Kent.

Ancestros

Fuentes

Enlaces externos 
 Casa Real de Yugoslavia

Dinastía Karađorđević
Alumnado de la Universidad de Oxford
Nacidos en Londres
Fallecidos en el Sudeste de Inglaterra